

Cinema
 Rebus per un assassinio (Winter Kills) – film del 1979 di William Richert

Musica
 Winter Kills – album dei DevilDriver del 2013